Bijlage
 een aanvulling op een eerder verschenen naslagwerk
 Voedingssupplement
 Hoek (zie aldaar) die een andere hoek aanvult tot 180 graden
 Supplement (album), een muziekalbum van de Japanse stemactrice Ai Nonaka
 Supplement (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma van NOS/NPS en VPRO (1990-2004)